Parikka est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1891-1959), soldat révolutionnaire finlandais
Jarno Parikka (né en 1986), joueur finlandais de football
 (né en 1976), théoricien médiatique finlandais
 (1895-1965), peintre finlandais
Pekka Parikka (1939-1997), réalisateur de cinéma finlandais
 (né en 1994), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi
Manohar Parrikar (1955-2019), homme politique indien

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois